Страна FM (Телерадиоканал Страна FM) — российская коммерческая развлекательная радиостанция и телеканал, начавшие работу в 2015 и 2016 году соответственно. Основу вещания составляли русскоязычные песни разных жанров и форматов для аудитории в возрасте 25-40 лет.

История 
30 сентября 2015 года основатели Радио Шансон Владимир Маслов и Игорь Ярков стали владельцами частоты 89,9 FM в Москве, на которой на тот момент вещала радиостанция «Кекс FM», принадлежавшая Европейской медиа группе. К этому моменту станция вещала только в Москве (89,9 FM) и Санкт-Петербурге (102,0 FM), региональные частоты были отданы другому проекту медиахолдинга «Радио Для Друзей».

30 октября 2015 года в 08:50 (мск) «Страна FM» начала вещание в Москве, заменив «Кекс FM», а также в Санкт-Петербурге и Выборге, заменив «Радио Рокс», начало полноценной работы станции ожидалось в конце мая — начале июня 2016 года.

15 августа 2016 года на базе радиостанции «Страна FM» был запущен собственный телеканал, являющийся первой в России, СНГ и Восточной Европе телевизионной адаптацией радиоэфира. Он доступен в Интернете и через спутникового оператора «Триколор» в пакете «Единый». Основу эфира телеканала составляла прямая трансляция происходящего в радиостудии и видеоклипов, сопровождающих песни.

С 15 ноября 2020 года (ровно в полночь) на бывших частотах «Страны FM» в Москве, Санкт-Петербурге, Луге и Выборге начала вещание радиостанция «Твоя волна (Радио ТВ)», также основанная Владимиром Масловым и Игорем Ярковым, и являющийся младшей сестрой телеканала «Шансон ТВ». Вещание «Страны FM» (в том числе и телеканала) продолжилось в Интернете и на трёх оставшийся FM-частотах. Как было сказано в официальной группе «Страны FM» в соцсети «Вконтакте», данная радиостанция уступила место для слушателей серебряного возраста, чаще других "юзающих" FM-диапазон.

Ведущие 

 Александра Хайруллина

Бывшие ведущие 

 Влад Кутузов
 Юлия Егорова
 Роман Шахов
 Маша Новая
 Антон Серебряков
 Максим Колесников
 Маша Покровская
 Кирилл Исааков
 Игорь Лантратов
 Полина Мята
 Никита Некрасов

 Лиза Калинина
 Mike Voice (Михаил Николенко)
 Ден Петров
 Вероника Романова
 Антон Климанов
 Валерия Майорова
 Ирина Славина (Санкт-Петербург)
 Елена Чирицкая (Санкт-Петербург)
 Анна Дробот (Санкт-Петербург)
 Сергей Канахин (Санкт-Петербург)

Программы 
 Хит-парад «ХИТ СТРАНЫ».
 Территория машин.
 Большая территория машин.
 Концертный зал.
 Программа по заявкам.
 ЗАРУБЕЖКА.
 Лучшее в стране.
 Наука и технологии.

Рейтинг 
В апреле 2016 года представители станции оценивали свою аудиторию в 3 %, в июне была озвучена цифра 5 % — 260 тыс. слушателей.

Города вещания 
Частота указана в МГц:

 Конаково — 91,4 (план замены на Твоя Волна)
 Кропоткин — 91,1

Вещание свёрнуто 
 Самара — 91,5 (заменено на Радио Шансон)
 Бузулук — 95,4 (заменено на Радио Пи FM)
 Москва — 89,9 (заменено на Твоя Волна с 15.11.2020)
 Санкт-Петербург — 102,0 (заменено на Твоя Волна с 15.11.2020, с 28.02.2023 Rock FM/ Радио Рокс)
 Луга — 100,8 (заменено на Твоя Волна с 15.11.2020, с 28.02.2023 Rock FM/ Радио Рокс)
 Выборг — 98,8 (заменено на Твоя Волна с 15.11.2020, с 28.02.2023 Rock FM/ Радио Рокс)
Ржев — 107,7 (заменено на Твоя Волна с 18. 08.2021)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Прямой эфир Страны FM
 Официальная группа ВКонтакте
 Официальный канал на Youtube
 Instagram Страны FM
 TikTok Страны FM

Радиостанции России
Радиостанции на русском языке
Телеканалы России
HD-телеканалы
Телеканалы на русском языке
Радиостанции Москвы
Радиостанции Санкт-Петербурга